Fedossejew (russisch: Федосеев; wissenschaftl. Transliteration Fedoseev) ist der russische Familienname folgender Personen:

 Grigori Anissimowitsch Fedossejew (1899–1968), russischer Schriftsteller
 Pjotr Nikolajewitsch Fedossejew (1908–1990), sowjetischer Philosoph

Fedossejew steht ebenfalls für:
 (7741) Fedoseev, einen Asteroiden